Прізвище Хакімов походить від імені Хакім, поширеного в народів Центральної Азії, серед татар тощо. Ім'я походить від арабського слова хакім або аль-хакім (), яке означає «суддя», «урядник», «правитель» — у різних країнах так офіційно називають керівників територіальних одиниць: хякім (), хокім (), аким (, ) та подібні.

Жінки 
 Хакімова Софія Хафізівна (1924—2015) — радянський вчений-медик, член-кореспондент Академії медичних наук СРСР, член-кореспондент РАМН.

Чоловіки 
 Хакімов Алім Хакімович (1919—2003) — майор Радянської Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Хакімов Аріф (1912—1982) — голова Верховної ради Узбецької РСР. Депутат Верховної ради Узбецької РСР. Депутат Верховної Ради СРСР 5-го скликання.
 Хакімов Ахіяр Хасанович (1929—2003) — башкирський письменник, перекладач, критик, літературознавець.
 Хакімов Ботіралі Журабайович (* 1940) — радянський узбецький державний діяч, 1-й секретар Наманганського обласного комітету КП Узбекистану. Депутат Верховної ради Узбецької РСР.
 Хакімов Карім Абдрауфович (1892—1938) — радянський дипломат, перший представник Радянської Росії в арабських країнах.
 Хакімов Михайло Кобірович (1916—1986) — червонофлотець, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Хакімов Мірзарахман (1901 — після 1949) — колгоспник, коняр, Герой Соціалістичної Праці.
 Хакімов Нематжан (1924—1944) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Хакімов Оразберди (1902—1945) — майор Радянської Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Хакімов Раміль Гарафович 1932—1999) — башкирський письменнтк й перекладач, журналист.
 Хакімов Руслан Разянович (* 1969) — український спортсмен, багаторазовий чемпіон України, заслужений майстер спорту з греко-римської боротьби.